Belovar je lahko:
 Belovar Zlatarski (Hrvaška)
 Belovar (Hrvaška)